Eckelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Eckelmann (1866–nach 1941), deutscher Theaterschauspieler
 Erich Eckelmann (1880–1929), deutscher Seeoffizier, u. a. Kommandant von SM U 142 und SM U 155
 Gerd Eckelmann (* 1948), deutscher Unternehmer
 Kurt Eckelmann (1916–1994), Hamburger Unternehmer, Pionier des Containertransports Eurokai
 Paul Eckelmann, Mitglied der Hamburger Bürgerschaft von 1946 bis 1949
 Thomas Eckelmann, deutscher Schauspieler und Synchronsprecher

Siehe auch:
 Eckermann